L'edizione 1981 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerengen.

Capocannoniere del torneo fu Pål Jacobsen (Vålerengen), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti
Vålerengen Campione di Norvegia 1981.
Brann, Haugar e Lyn retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1981
Campionato norvegese di calcio